een naam voor oost
de aanduiding voor landen in het Oosten
een merk motorfiets (zonder trema), zie: Orient (motorfiets)

De tegenovergestelde term van oriënt is occident.